Lana Lane es una cantante estadounidense  de rock/metal progresivo.

Ha cantado para bandas como Ayreon y Rocket Scientists. Está casada con el productor y teclista Erik Norlander. Su primer Álbum "Love is an Illusion", lanzado en 1995 obtuvo gran éxito en Japón al igual que "Curious Goods", su segundo álbum. Sin embargo su reconocimiento internacional llegó con su tercer álbum "Garden of the Moon" que estuvo disponible en todo el mercado europeo.

Discografía

Solista
Love is an Illusion (1995) 

Curious Goods (1996) 

Garden of the Moon (1998)
 
Live in Japan (1998) 

Ballad Collection (1998) 

Queen of the Ocean (1999) 

The Best of Lana Lane 1995 - 1999 (1999) 

Secrets of Astrology (2000) 

Ballad Collection II (2000) 

Project Shangri-La (2002)
 
Covers Collection (2003) 

Winter Sessions (2003) 

Return to Japan (2004) 

Storybook: Tales from Europe and Japan (DVD, 2004) 

Lady Macbeth (2005)

Red Planet Boulevard (2007)

El Dorado Hotel (2012)
 Neptune Blue (2022)

Erik Norlander
Surreal (2016)
Refuel (2014)
The Galactic Collective: Live in Gettysburg [2CD] (2012) 
The Galactic Collective (2010)
Looking Backward (2007)
Live in St. Petersburg (2006)
Stars Rain Down: Live In Europe 2001-2003 (2004) 
Into the Sunset (2000)

Rocket Scientists
Looking Backward (2015)
Refuel (2015)
Supernatural Highways (2014)
Oblivion Days (1999)
Earth Below and Sky Above (1998)
Brutal Architecture (1995)
Earthbound (1993)

Otras Colaboraciones
Roswell Six - Terra Incognita: Beyond the Horizon (2009)
Delany – Blaze And Ashes (2009)
Ayreon – The Universal Migrator [Parts I and II] (2004)
Varios Artistas – A Return To Fantasy: A Tribute To Uriah Heep (2003)
Gary Hughes - The Once and Future [King Part I and II] (2003) 
Sharon Rose – Breaking Loose (1996)

Enlaces externos 
Sitio oficial de Lana Lane

Lane, lana
Lane, Lana
Lane, Lana